Paravitrea conecuhensis är en snäckart som först beskrevs av G. H. Clapp 1917.  Paravitrea conecuhensis ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
conecuhensis